Карлос Мойя був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 3-му колі його переміг Гастон Гаудіо.

Томмі Робредо виграв титул, перемігши у фіналі Гаудіо з рахунком 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяного чемпіона виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісистів виходять без боротьби в друге коло.

 n/a
  Карлос Мойя (3-тє коло)
  Давід Налбандян (чвертьфінал)
  Ніколас Массу (2-ге коло)
  Фернандо Гонсалес (чвертьфінал)
  Густаво Куертен (чвертьфінал)
  Агустін Кальєрі (чвертьфінал)
  Томмі Робредо (переможниця)
  Хуан Ігнасіо Чела (2-ге коло)
  Фелісіано Лопес (3-тє коло)
 n/a
  Домінік Грбатий (1-ше коло)
  Гастон Гаудіо (фінал)
  Альберт Коста (1-ше коло)
  Фелікс Мантілья (2-ге коло)
  Маріано Сабалета (3-тє коло)
  Флавіо Саретта (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 2004 Open SEAT Godó Draw 

Open Torneo Godo
Torneo Godó 2004